Суперкубок Кандиду де Оливейра 1982 года () — 4-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1981/82 и обладатель Кубка Португалии 1981/82 лиссабонский «Спортинг» и финалист Кубка Португалии «Брага». Первый матч в Браге закончился победой хозяев со счётом 2:1, но во второй игре «Спортинг» взял реванш, разгромив соперника со счётом 6:1, и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1982 на сайте zerozero.pt

1982
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Брага»
Португалия
Спорт в Португалии в 1982 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 9 октября
События 14 декабря
Октябрь 1982 года
Декабрь 1982 года